In Old California – cortometraggio statunitense del 1910 diretto da D.W. Griffith
In Old California – film statunitense del 1929 diretto da Burton L. King
I dominatori (In Old California) – film statunitense del 1942 diretto da William C. McGann